

Sigle 
 Zurich Financial Services – azienda svizzera di servizi finanziari

Informatica 
 ZFS – file system di Sun Microsystems